Циане́и:
 Цианеи — то же, что цианобактерии ().
 Цианеи (медузы) () — род дискомедуз.